Guido Carobbi – mineralogista italiano
 Stefano Carobbi – calciatore ed allenatore di calcio italiano

Pagine correlate

 Carobbio